Бернгейм (Бернхейм) — фамилия. Известные носители:

 Бернхейм, Ипполит (1840—1919) — французский врач, использовал терапию сном и гипнозом.
 Бернгейм, Людвиг Маркович (известен под именем Бакинский, Сергей Сергеевич; 1886—1939) — первый Народный секретарь по межнациональным делам УССР.
 Бернгейм, Эрнст (1850—1942) — немецкий историк.

 Вайскопф, Грета (урождённая Маргарет Бернгейм; 1905—1966) — немецкая детская писательница.